Die Saison 1993/94 war die 19. Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Vorrunde in vier Gruppen aufgeteilt, wobei die Gruppe Ost mit zwölf Mannschaften zwei Teilnehmer mehr hatte als die drei übrigen Gruppen. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Allsvenskan, während die übrigen acht Mannschaften in einer Qualifikationsrunde antreten mussten. Für die Qualifikationsrunde erhielten die Mannschaften gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen null und sieben Bonuspunkten. Die beiden Erstplatzierten jeder Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Playoffs. Die jeweils Letztplatzierten der Qualifikationsgruppen – im Fall der Gruppe Ost die beiden Letztplatzierten – stiegen direkt in die Division 2 ab, während die Vorletzten – im Fall der Gruppe Ost der Drittletzte – in der Relegation antreten mussten.

Von den zehn Mannschaften der Allsvenskan – neben den acht Teilnehmern der Division 1 nahmen auch die beiden Letztplatzierten der Elitserien-Hauptrunde teil – qualifizierten sich die beiden Erstplatzierten für das Allvenskan-Finale, dessen Gewinner direkt in die Elitserien aufstieg bzw. den Klassenerhalt erreichte, während der Verlierer in der Kvalserien eine weitere Möglichkeit zum Aufstieg bzw. Klassenerhalt erhielt. Die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier der Allsvenskan qualifizierten sich für die dritte Playoffrunde, die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis acht für die zweite Playoffrunde. Die drei Playoff-Gewinner sowie der Allsvenskan-Finalverlierer trafen in der Kvalserien um Aufstieg bzw. Klassenerhalt aufeinander, deren Erstplatzierter in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durfte.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Allsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Finale
 Färjestad BK – Bodens IK 3:0 (7:3, 6:0, 6:2)

Playoffs 
Erste Runde
 Skellefteå AIK – Södertälje SK 2:1 (3:4, 3:2 n. V., 3:2)
 Uppsala AIS – Tingsryds AIF 1:2 (6:2, 4:7, 4:5 n. V.)
 Hammarby IF – IF Sundsvall/Timrå IK 2:0 (7:2, 4:2)
 IK Pantern – Gävle HF 2:1 (5:3, 3:4, 5:1)

Zweite Runde
 Mora IK – Hammarby IF 2:1 (8:2, 3:5, 4:3 n. V.)
 IF Troja-Ljungby – IK Pantern 2:1 (3:7, 8:6, 6:3)
 IF Björklöven – Skellefteå AIK 0:2 (3:4, 3:6)
 IK Vita Hästen – Tingsryds AIF 2:0 (3:2 n. V., 3:2)

Dritte Runde
 Huddinge IK – IF Troja-Ljungby 0:2 (2:5, 1:6)
 AIK Solna – Skellefteå AIK 2:1 (5:2, 1:4, 5:1)
 IK Vita Hästen – Mora IK 2:0 (6:3, 5:1)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1993
Eishockeysaison 1993/94